Дубравное () — село в Изюмском районе Харьковской области Украины. До 2020 года находилось в составе упразднённого Барвенковского района.

31 августа 2022 года село Дубровное перешло под контроль Харьковской ВГА.

11 сентября 2022 года украинские войска без боя вернули населенный пункт.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 52 человека.

Географическое положение 
Село Дубравное находится в балке, по дну которой протекает ручей.

Вблизи села Дубравное расположена самая высокая точка над уровнем моря в Барвенковском районе — 232 м.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма и небольшой глиняный карьер.

Населённые пункты Барвенковского района